Neojohnstonia är ett släkte av svampar. Neojohnstonia ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Neojohnstonia